Biser heißen folgende Orte:
 Biser (Bulgarien) (Бисер), Ort in Bulgarien bei Lyubimets (nahe Edirne/Türke, Flutkatastrophe von 2012)

Biser ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Biser (1918–2014), deutscher römisch-katholischer Priester, Fundamentaltheologe und Religionsphilosoph
 Roland Biser (1922–1987), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bieser